Cubarro es un nombre común usado en botánica y que puede referirse a las plantas:

 Bactris maraja, palma americana.
 Aiphanes horrida, aracácea ornamental americana.